Valea Lungă (Alba), een gemeente in het Roemeense district Alba 
Valea Lungă (Dâmbovița), een gemeente in het Roemeense district Dâmbovița